Братово е село, разположено в Североизточна България. Намира се в община Търговище, област Търговище.

История 
Допуска се, че селищната могила при Братово е възникнала през късния неолит. Тя е с диаметър 50 м и височина до 6 м. Разположена е източно от селото до приток на река Врана. Наблизо има селище от същия период.

Има сведения за потурчване на местното (днешно турско) население през 16 век.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
 Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Забележителности 
В землището на селото се намира защитената местност „Петка Балкан“, на която местните жители провеждат събори.

Източници

Външни препратки 
 Местоположение на селото в Уикимапия

Села в област Търговище
Населени места в община Търговище